Hou me vast (Volumia!), een nummer van Volumia! uit 1998
 Hou me vast (De Dijk), een nummer van De Dijk uit 1991
 Hou me vast (Nasty), een nummer van Nasty uit 1997